Баттута () — удар, такт, движение такта.

 Баттута (архитектура) — небольшой, имеющий вид колонны выступ.
 Баттута (верховая езда) — скачок лошади, при котором она очень мало касается земли.
  — сильный удар вдоль внутренней стороны шпаги противника, чтобы выбить ему оружие из руки или обнажить себе место для быстрого удара.
 Баттута (музыка):
 удар, делящий время на равные промежутки или такты и совпадающий с сильной долей;
 такт;
 специальная трость, которой дирижёры XVII—XVIII веков отбивали ритм.

См. также 
 Ибн Баттута — знаменитый арабский путешественник и странствующий купец, объехавший все страны исламского мира.